Leppäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leppäsaaret (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Leppäsaaret (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Leppäsaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar